Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Vince Spadea che hanno battuto in finale Alex O'Brien e Jeff Salzenstein 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Byron Black /  Grant Connell (primo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (semifinali)

 Scott Davis /  Kelly Jones (primo turno)
 Tom Kempers /  Tom Nijssen (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1997
ATP Tour 1997